

Geografia 
 Colombia
 Alvarado – comune del dipartimento di Tolima
 Messico
 Alvarado – comune dello stato di Veracruz
 Spagna
 Alvarado – villaggio del comune di Badajoz
 Stati Uniti d'America
 Alvarado – ex capoluogo della contea di Alameda, California
 Alvarado – città della contea di Marshall, Minnesota
 Alvarado – città della contea di Johnson, Texas

Persone 
 Alexander Alvarado (1999) – calciatore ecuadoriano
 Alonso de Alvarado (1500-1556) – conquistador spagnolo
 Carlos Alvarado Quesada (1980) – scrittore e politico costaricano
 Diego de Alvarado Huanitzin (...–1539) – nobile nahua
 Don Alvarado (1904-1967) – attore statunitense
 Edson Alvarado (1975) – calciatore messicano
 Esteban Alvarado (1989) – calciatore costaricano
 Éver Alvarado (1992) – calciatore honduregno
 Fernando Alvarado Tezozómoc (...–...) – nobile e cronista nahua, figlio di Diego de Alvarado Huanitzin
 Giancarlo Alvarado (1978) – giocatore di baseball portoricano
 Jaime Alvarado (1999) – calciatore colombiano
 Jorge de Alvarado (...–1540 o 1541 o 1553) – conquistador spagnolo, fratello di Pedro
 Léon Alvarado (1810-1870) – politico honduregno
 María Alvarado Cardozo (1875-1967) – religiosa venezuelana
 María José Alvarado (1995-2014) – modella honduregna
 Max Alvarado (1929-1997) – attore filippino
 Nicolás Alvarado (1944) – ex cestista panamense
 Óscar Alvarado (1991) – cestista spagnolo
 Pablo Alvarado (1986) – calciatore argentino
 Pedro de Alvarado (1485-1495 circa–1541) – condottiero spagnolo
 Roberto Alvarado (1998) – calciatore messicano
 Salvador Alvarado (1880-1924) – generale, politico e statista messicano
 Trini Alvarado (1967) – attrice statunitense
 Ventura Alvarado (1992) – calciatore statunitense
 Wilfredo Alvarado (1970) – ex calciatore venezuelano
 Jose Alvarado (1998) — cestista statunitense

Trasporti 
 Alvarado – stazione della metropolitana di Madrid